Neuweiler steht für folgende geographischen Objekte:

in Deutschland:
 Neuweiler, Gemeinde im Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Neuweiler (Weil im Schönbuch), Ortsteil von Weil im Schönbuch, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Neuweiler (Heiligenberg),	Einzelhof im Gemeindeteil Hattenweiler von Heiligenberg, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Neuweiler (Niederstetten), Ortsteil von Niederstetten, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Neuweiler (Albstadt), Einzelhaus im Stadtteil Tailfingen von Albstadt, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Neuweiler (Buttenwiesen), Ortsteil von Buttenwiesen, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Neuweiler (Schillingsfürst), Ortsteil von Schillingsfürst, Landkreis Ansbach, Bayern
 Neuweiler (Alsdorf), Ortsteil von Alsdorf, Kreis Aachen, Nordrhein-Westfalen
 Neuweiler (Sulzbach/Saar), Ortsteil von Sulzbach/Saar, Regionalverband Saarbrücken, Saarland
 Burg Neuweiler, Burgruine in Blankenheim, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen

in Frankreich:
 Neuweiler, deutscher Name von Neuwiller-lès-Saverne, Gemeinde im Unterelsass
 Neuweiler, deutscher Name von Neuviller-la-Roche, Gemeinde in den Vogesen
 Neuweiler, deutscher Name von Novillard, Gemeinde im Département Territoire de Belfort
 Neuweiler, veraltet für Neuviller-sur-Moselle, Gemeinde in Meurthe-et-Moselle
 Neu-Weiler, deutscher Name von Neuwiller, Gemeinde im Oberelsass

Neuweiler ist der Familienname folgender Personen: 
 Albert Neuweiler († vor 1946), Schweizer Fußballspieler
 Georg Neuweiler (1879–1938), Schweizer Unternehmer
 Gerhard Neuweiler (1935–2008), deutscher Zoologe
 Louis F. Neuweiler (1848–1929), deutscher Brauer und Unternehmer
 Walter Neuweiler (1898–1972), Schweizer Arzt